

Monde du vivant
 Cochet, un des noms donnés aux espèces du genre Taraxacum, les pissenlits véritables.
 Un cochet est un jeune coq. Le mot cochet, quoique toujours usité, est souvent substitué maintenant par son synonyme, coquelet.  Jean de La Fontaine a popularisé cochet par sa fable Le Cochet, le Chat et le Souriceau .

Personnalités
 Augustine Cochet (1792-1833), artiste peintre française
 Charles Cochet (1867-1955), homme politique français.
 Christophe Cochet (connu depuis 1606-1634), sculpteur français.
 Claude Cochet (1760-1835), architecte français.
 François Cochet (1954-), professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paul-Verlaine de Metz.
 Gérard Cochet (1888-1969), peintre et illustrateur de nombreux ouvrages.
 Gabriel Cochet (1888-1973), officier général et résistant.
 Henri Cochet (1901-1987), dit Le Magicien, champion de tennis. C'est l'un des fameux « Quatre Mousquetaires ».
 Isabelle Cochet, coloriste de bande dessinée.
 Jean Cochet (1698-1771), professeur de philosophie, puis recteur de l'université de Paris. Fils de Jean-Baptiste Cochet (commis au banc à sel) et Charlotte Viollet.
 Jean Benoît Désiré Cochet (1812-1875), plus connu sous le nom de l'abbé Cochet, archéologue et préhistorien normand.
 Jean-Laurent Cochet (1935-2020), metteur en scène, professeur d'art dramatique et comédien au théâtre et au cinéma.
 Philippe Cochet (1961-), homme politique français, député du Rhône. Membre de l'UMP.
 Pierre Cochet (1858-1911), horticulteur et rosiériste français.
 Robert Cochet (1903-1988), graveur de médailles d'artiste français, spécialisé dans la création de dessins pour des médailles, des pièces de monnaie et de petites œuvres en bronze.
 Scipion Cochet 1833-1896), horticulteur et rosiériste français.
 Yves Cochet (1946-), homme politique français, député de Paris. Il est membre-fondateur des Verts et membre aujourd'hui d'Europe Écologie Les Verts.

Homonymie de patronyme